Gitterschrift steht für:
 Littera elongata, Auszeichnungsschrift in mittelalterlichen Urkunden
 Textura, mittelalterliche Buchschrift